Kellnberger ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Kellnberger (1928–1986), deutscher Politiker (CSU)
 Peter Kellnberger (1921–1982), Wehrmachtsdeserteur, Lehrer, Autor und Künstler

Siehe auch:
 Kellenberger